Spivey kan syfta på:

Geografi
 Spivey, Kansas –  en ort i Kingman County
 Mount Spivey – ett berg i Antarktis

Personer
 Victoria Spivey (1906-1976), amerikansk bluesartist
 Jim Spivey (född 1960), löpare

Engelska efternamn